Castelense – abitanti di Castelo do Piauí
Castelense – abitanti di Castelo
Castelense – abitanti di Juan José Castelli (Argentina)